 
Plan har mange betydninger:

 Plan (jævn) – når en plan overflade er jævn eller vandret.
 Plan (kort) – et kort eller en tegning repræsenterende virkeligheden.
 fartplan –
 køreplan –
 togplan –
 Plan (matematik) – i matematikken alle punkter mellem to skærende linjer.
 Plan (projekt) – en beskrivelse af forventet udførelse af et projekt.
 Plan (prævention) – et produktnavnet for apotekets kondomer.
 PLan (kursus) – et spejderkursus for Blå Spejdere i alderen 12-16 år. Se mere under . 
 Plan (organisation) – en organisation der formidler fadderskaber for børn i u-lande.
 Plan (etage) – en etage i en bygning, fx 2-plans-hus.
 Plan (tidsskrift) –

Se også

Planlægningsbegrebet 
Planlægning

Produktionsplanlægning 
Logistik

Strategisk og Fysisk planlægning 
Byplanlægning, Landskabsplanlægning, Sektorplanlægning

Byplanvedtægt, Fredningsdeklaration, Fredningskendelse, Lokalplan, Magelægsplan, Reguleringsplan, Retningsplan

Byudviklingsplan, Dispositionsplan, Egnsplan, Kommuneplan, Landsplandirektiv, Landsplanlægning, Regionplan

Byplanloven, Kommuneplanloven, Lands- og Regionplanloven, Planloven

Økonomisk planlægning 
Planøkonomi, Økonomisk planlægning